Щетково — название населённых пунктов в России:

 Щетково — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Щетково — село в Ярковском районе Тюменской области.